Derby Górnego Śląska w piłce nożnej – mecze derbowe przede wszystkim pomiędzy drużynami Górnika Zabrze i Ruchu Chorzów a także spotkania innych drużyn z górnośląskiej części aglomeracji katowickiej. Spotkaniom tym towarzyszyły od zawsze wielkie emocje, gromadziły one nawet do stu tysięcy kibiców.

Derbami nazywane są również mecze rozgrywane pomiędzy Polonią Bytom, Ruchem Chorzów, Górnikiem Zabrze, GKS Katowice. Są to cztery największe i najbardziej utytułowane śląskie drużyny, których mecze między sobą cieszą się największym prestiżem i zainteresowaniem ze strony kibiców. Pojedynki między nimi noszą szczególne tytuły:
 Wielkie Derby Śląska (Ruch Chorzów - Górnik Zabrze)
 Najstarsze Derby Śląska (Polonia Bytom - Ruch Chorzów)
 Śląski Klasyk (Górnik Zabrze - GKS Katowice)

Derby Górnego Śląska to także mecze między dowolnymi drużynami z Górnego Śląska: Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, GKS-u Katowice, Polonii Bytom, Szombierkami oraz Piasta Gliwice, Odry Wodzisław, Ruchu Radzionków czy GKSem Tychy. Szczególne są derby Bytomia pomiędzy Polonią i Szombierkami, czy największe derby na czeskim Śląsku pomiędzy Banikiem Ostrawa a SFC Opawa.

Wielkie Derby Śląska 

Wielkie Derby Śląska rozgrywano dotychczas w oficjalnych rozgrywkach 120-krotnie. Są to najczęściej rozgrywane znaczące derby w Polsce i jedne z dwóch, obok krakowskiej Świętej Wojny, które w oficjalnych zawodach odbyły się ponad 100-krotnie.

Pierwsze spotkanie Górnika z Ruchem w pierwszej lidze odbyło się w sezonie 1956 i był to zarazem debiut Górnika w ekstraklasie, choć wcześniej miały miejsce w Zabrzu cztery mecze towarzyskie, pierwszy w 1950, wygrany przez Ruch 4:2.

Górnik i Ruch są najbardziej utytułowanymi klubami piłkarskimi w Polsce. Oba kluby zdobyły po 14 tytułów mistrza Polski.

Kluby Górnika i Ruchu siedmiokrotnie stawały równocześnie na podium Mistrzostw Polski w piłce nożnej: 1960, 1963, 1967, 1968, 1970, 1974, 1989. Dwukrotnie się spotykały w finale Pucharu Polski.

2 marca 2008 roku po wielu latach przerwy derby drużyn odbyły się ponownie na Stadionie Śląskim.

Spotkania Górnika z Ruchem w najwyższych klasach rozgrywek

Spotkania Górnika z Ruchem w Pucharze Polski

Legenda 

 (*) - Mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim
 (NR) - w 2001/2002 obie drużyny w wyniku reorganizacji rozgrywek nie rozegrały ze sobą ani jednego meczu

Bilans

Pozycje ligowe Górnika i Ruchu

Śląski Klasyk 
Śląski Klasyk to określenie, jakie nadano w 2008 roku spotkaniom między Górnikiem Zabrze a GKS Katowice.

Liczba meczów 
Liczba rozegranych spotkań derbowych między czterema największymi klubami na Górnym Śląsku (stan na 1 listopada 2019):

Derby poszczególnych miast z udziałem największych klubów, które odbywały się m.in. na pierwszym lub drugim poziomie ligowym:

Pozycje górnośląskich klubów na podium ligowym i w Pucharze Polski

Trofea górnośląskich klubów

Zobacz też 
 Piłka nożna na Górnym Śląsku do 1945 roku
 Reprezentacja Śląska w piłce nożnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 W piątek wracają Wielkie Derby Śląska! - gazeta.pl 2007-08-16
 Wielkie derby w liczbach
 Krótka historia Wielkich Derbów Śląsk

Górnego Śląska, Derby
Górnik Zabrze
Ruch Chorzów
Sport w województwie śląskim